Eddie Edwards peut désigner :

 Eddie Edwards (1891-1963), un tromboniste de jazz américain
 Eddie Edwards (1956-), un joueur sud-africain de tennis
 Eddie Edwards (1983-), un lutteur professionnel (catcheur) américain
 Eddie « l'Aigle » Edwards (1963-), le surnom de Michael Edwards, un skieur anglais